Static-X — американская метал-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния, играющая преимущественно в стиле индастриал-метал с элементами ню-метала.

За свою карьеру Static-X выпустили семь студийных альбомов, один сборник, четыре DVD, один EP, семнадцать синглов, восемнадцать клипов, книгу гитарных табов «Static-X Guitar Anthology» и книгу комиксов под названием «Chaos Comics». Последним альбомом группы является «Project Regeneration», который был выпущен 10 июля 2020 года.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Песни

Синглы

Саундтреки

Каверы

DVD

Бонус диски 
 Black and White DVD — Содержит клип «Black and White»
 X-Posed — В специальном издании Shadow Zone
 X-Rated — В специальном издании Start a War

Примечания 

Static-X